Ursus van Aosta, 6e eeuw
Ursus van Auxerre, 6e eeuw
Ursus van Solothurn